Osterode kan syfta på:

Osterode am Harz – en stad i Niedersachsen i Tyskland
Landkreis Osterode am Harz – en krets i Niedersachsen
Osterode – det tyska namnet på en stad i Polen tidigare som tillhörde Ostpreussen, se Ostróda